Miejscowości w USA:
 Cooperstown – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego
 Cooperstown – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Griggs
 Cooperstown – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Venango
 Cooperstown – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Manitowoc
Gminy w USA:
 Cooperstown (ang. Cooperstown Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Brown
 Cooperstown (ang. Cooperstown Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Griggs
 Cooperstown (ang. Cooperstown Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Manitowoc